Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Qatar ExxonMobil Open 2017. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 31. Dezember 2016 bis 1. Januar 2017 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
  (PDF; 34 kB)

ATP World Tour 2017
Tennisturnier in Doha